Het seizoen 1933/34 was het 37e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.
Voor het eerst werd de moderne competitie gespeeld met één reeks voor het hele land. Servette Genève werd kampioen.

Eindstand

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1933/34